The New Breed (televisieserie), een Amerikaanse misdaaddrama televisieserie, in jaren 1960
 The New Breed (album), een album van MC Breed
 50 Cent: The New Breed, een documentaire film van rapper 50 Cent, in 2003
 New Breed (ECW), een worstelteam die actief was in de WWE
 New Breed Software, een softwarebedrijf
 New Breed (band)